Le bilen, aussi appelé bilin ou blin, est une langue afro-asiatique faisant partie du groupe des langues agew des langues couchitiques, parlée par les Bilens, ethnie habitant dans le centre de l’Érythrée, dans la région de Keren, et à Kassala dans l’Est du Soudan. Elle est parlée par environ  personnes.

Écriture

Sources

Voir aussi

Liens externes 
 
 
 

Inventaire de langues
Langue en Érythrée
Langue au Soudan
Langue couchitique